Der Wisenbergtunnel ist ein geplanter Eisenbahntunnel auf der SBB-Strecke Liestal–Olten. Es wäre damit neben der Linie durch das Ergolztal und den Hauenstein-Basistunnel der zweite Doppelspurausbau zwischen Basel und Olten und zusätzlich der Linie durchs Fricktal der dritte Doppelspurausbau Richtung Zürich.

|}

Der Tunnel soll vor allem den Knoten Liestal entflechten und weitere Kapazitäten von der Nordwestschweiz ins Mittelland bereitstellen. Geplant sind Zeiteinsparungen von 4 Minuten auf der Linie Liestal–Olten.

Der Wisenbergtunnel wurde 1987 als wichtiges Projekt der Bahn 2000 vorgestellt, fand bei einer Umstrukturierung 1998 aus Kostengründen aber keinen Platz mehr in dem Projekt. Auch in den 2019 angenommenen Ausbauschritt 2035 wurde der Tunnel nicht aufgenommen.

Laut Studien aus dem Jahr 2008 werden die Kosten inklusive notwendigen Ausbauten in der Region Olten auf 5,6 Milliarden Schweizer Franken geschätzt.

Weblinks 
 Erhöhung der Bahnkapazität zwischen Basel und dem Mittelland, Korridorstudium und Zweckmässigkeitsprüfung einer dritten Juraquerung, IVT – Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme; Projektdatenblatt (2015)

Nachrichten 
 Langer Wisenbergtunnel bis Liestal, Neue Zürcher Zeitung am 21. Januar 2003
 Basel ohne Anschluss, TagesWoche am 16. Januar 2013
 Gotthard: Der Gotthardtunnel ist gebaut – diese Probleme bleiben, SRF am 19. Mai 2016
 Wisenbergtunnel: Einst hochgejubelt – jetzt ist der dritte Juradurchstich kein Thema mehr, bzbasel am 30. November 2018
 Andreas Meyer hat Basel (fast) nichts gebracht, Basler Zeitung am 14. Dezember 2019
 SBB - Wird Tripolis wieder zur Grossbaustelle? Hauenstein-Basistunnel wird saniert, Solothurner Zeitung am 28. Januar 2020

Einzelnachweise 

Eisenbahntunnel in der Schweiz
Tunnelprojekt
Verkehr (Kanton Basel-Landschaft)
Nicht realisiertes Eisenbahnprojekt in der Schweiz